Пливање је један од најбројнијих спортова на програму Олимпијских игара, како по броју учесника тако и по броју такмичарских дисциплина. Појавило се у мушкој конкуренцији на програму првих Олимпијских игара 1896. у Атини. Пливање у женској конкуренцији ушло је у програм на Олимпијским играма 1912. у Стокхолму. 

Број такмичарских дисциплина у пливању мењао се од игара до игара. На првим играма у Атини 1896. биле су само 4 дисциплине а у Пекингу 2008. ће се одржати тачмичења у 34 дисциплине (17+17). То је највећи број дисциплина у пливању на олимпијским играма до данас.

Мушке дисциплине

Женске дисциплине

Биланс медаља 
Стање после 2008.

Везе 
 Олимпијски рекорди у пливању

Референце 

Пливање